Мараньйон (річка) — річка в Перу, головний витік Амазонки
 Мараньйон (Наварра) — місто в Іспанії
 Мараньйон (провінція) — провінція Перу

Схожі терміни 
 Мараньян — штат Бразилії